est un genre de dinosaure ornithischien de la famille des ankylosauridés. Il vivait en Chine au Crétacé inférieur. Il n'est connu que par des plaques osseuses d'une seule espèce, . C'est l'ankylosaure le plus primitif. On ne sait pas s'il avait un massue caudale comme Euoplocephalus.

Cladogramme Ankylosauridae

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 Genre Shamosaurus :
 
 
 
 Espèce Shamosaurus scutatus :

Références 

Ankylosauria
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 1983